Napolitana, dona habitant de Nàpols
 Llengua napolitana o napolità, llengua romànica parlada a la Campània (Itàlia) i en algunes regions veïnes
 Napolitana (galeta), dolç format per galetes d'oblia amb crema de xocolata entre elles
 Napolitana o canya (dolç), dolç de pasta de full de forma cilíndrica farcit 
 Cançó napolitana, composició en napolità per a veu masculina solista i acompanyament instrumental
 Salsa napolitana, salsa a base de tomàquet de la cuina italiana, per derivació els plats adobats amb aquesta salsa s'acostumen a anomenar a la napolitana